Girard Desargues (1591-1661), géomètre et architecte français 
 Desargues, cratère lunaire